Kościoły pod wezwaniem św. Mikołaja:

W Polsce 

 Bardo – Kościół pw. św. Mikołaja
 Bielsko-Biała – Katedra św. Mikołaja
 Brzeg – Kościół św. Mikołaja
 Chełmża – Kościół św. Mikołaja
 Cieszyn – Kościół św. Mikołaja
 Elbląg – Kościół św. Mikołaja
 Gąsawa – Kościół św. Mikołaja
 Głogów – Kościół św. Mikołaja
 Gdańsk – Kościół św. Mikołaja
 Gniew – Kościół św. Mikołaja
 Harta – Kościół św. Mikołaja
 Jarosław – Kościół św. Mikołaja i Stanisława biskupa
 Kraków – Kościół św. Mikołaja
 Kuryłówka – Kościół św. Mikołaja
 Lądek – Kościół św. Mikołaja
 Leszno – Kolegiata św. Mikołaja
 Lubliniec – Kościół św. Mikołaja
 Międzyrzec Podlaski – Kościół św. Mikołaja
 Racibórz – Kościół św. Mikołaja
 Sieradz – Kościół św. Mikołaja
 Toruń – Kościół św. Mikołaja
 Truskolasy – Kościół św. Mikołaja
 Ujście – Kościół św. Mikołaja
 Wieluń – Kościół św. Mikołaja
 Witkowo – Kościół św. Mikołaja
 Wolin – Kościół św. Mikołaja
 Wrocław – Kościół św. Mikołaja

Na świecie 

 Bazylika św. Mikołaja w Bari
 Kościół św. Mikołaja w Berlinie
 Kościół św. Mikołaja w Hamburgu
 Kościół św. Mikołaja w Kijowie
 Kościół św. Mikołaja w Lipsku
 Kościół św. Mikołaja w Pradze (Stare Miasto)
 Kościół św. Mikołaja w Preszowie

Zobacz też 
 wszystkie kościoły św. Mikołaja w Wikipedii
 sobory o tym wezwaniu
 parafie o tym wezwaniu

Mikołaj, św.